Screwed Up Click Representa — п'ятий студійний альбом американського репера Z-Ro, виданий 16 квітня 2002 р. лейблом Presidential Records. Виконавчий продюсер: Skinny. Звукорежисер: Патрік Родріґез. Дизайн, оформлення: Чарльз Сінґлтері.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 2002
Альбоми Z-Ro
Англомовні музичні альбоми